Вилдер има више значења:
 Вилдер (Вермонт)
 Вилдер (Ајдахо)
 Вилдер (Кентаки)
 Вилдер (Минесота)